Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 9 по 15 декабря 2007 года в Канацеи (Италия) и с 10 по 16 декабря 2007 года в Таллине (Эстония). По итогам турнира команды Италии и Эстонии, занявшие первые места в группах, получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2009 года, а команды Исландии и Китая, занявшие последние места в группах, выбыли в третий дивизион чемпионата мира 2009 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — восемь из Европы, три из Азии и одна Северной Америки. Сборные Китая и Бельгии пришли из третьего дивизиона 2007, сборные Италии и Эстонии пришли из первого дивизиона 2007, а остальные из второго дивизиона 2007.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года.
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовало 4 главных и 7 линейных судей.
Данные взяты из протоколов хоккейных матчей

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года

Главные судьи
  Рогер ван ден Варден
  Джимми Бергамелли
  Мартин Франо
  Мэттью Томпсон

Линейные судьи
  Даниэль Гампер
  Йорис Мюллер
  Микулаш Фурнадзиев
  Томислав Кнежевич
  Кристиан Йонссон
  Павел Шатава
  Андреа Бенвегну

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года

Главные судьи
  Петер Гебеи
  Бо Андерсен
  Пржемыслав Кепа
  Сергей Галиков

Линейные судьи
  Паулин Костадинов
  Никита Залипятских
  Александр Говорун
  Максим Тооде
  Рихард Педерсен
  Кенни Вискенс
  Дмитрий Шабуневич

Группа А

Таблица 

Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица 

Время местное (UTC+2).

Ссылки 
 
 

2007 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Эстонии
Чемпионаты мира в Италии